Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite – istituto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite relativo all'amministrazione di paesi da avviare progressivamente all'autogoverno o all'indipendenza
 Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia – Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite nell'Africa orientale tra il 1950 e il 1960
 Consiglio di amministrazione fiduciaria – organo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite